Pyrrhus van Epirus, een koning van Epirus
Neoptolemus, de zoon van Achilles in de Griekse mythologie
Patriarch Pyrrhus, patriarch van Constantinopel
pyrrusoverwinning, een schijnsucces